Ву́лиця Головатого — назва вулиць у різних населених пунктах України і Росії.

Вулиця Отамана Головатого — вулиця у Біляївці.
 Вулиця Головатого — вулиця у Борисполі.
 Вулиця Головатого — вулиця у Івано-Франківську.
 Вулиця Отамана Головатого — вулиця у Ізмаїлі.
 Вулиця Головатого — вулиця у Каневі.
 Вулиця Антона Головатого — вулиця у Краматорську.
 Вулиця Головатого — вулиця у Львові.
 Вулиця Антона Головатого — вулиця у Новомосковську.
 Вулиця Отамана Головатого — вулиця в Одесі.
 Вулиця Антона Головатого — вулиця в Херсоні.

Вулиця Отамана Головатого — вулиця у Краснодарі (не плутати із вул. Володі Головатого).